Sindrome di Aase-Smith
 Sindrome di Marshall-Smith
 Sindrome di Smith-Lemli-Opitz
 Sindrome di Smith-Magenis
 Sindrome di Weaver-Smith, conosciuta come sindrome di Weaver